Long'an kan syfta på:
 Long'an, Anyang
 Long'an, Nanning
 Long'an (socken i Kina, Chongqing, lat 29,90, long 106,86)
 Long'an (socken i Kina, Chongqing, lat 30,88, long 108,12)

WP:Projekt Kina